Ingrid Sandahl kan avse:

 Ingrid Sandahl (rymdfysiker)
 Ingrid Sandahl (gymnast)
 Ingrid Sandahl (skådespelare)